Йордан Денков Цеков (* 1921) — югославський партизан, історик.
 Цеков Сергій Павлович (* 1953) — перший член Ради федерації РФ від російської окупаційної влади Криму з 26 березня 2014 року. Депутат ВРУ I-го скликання, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим (1994—1995).
 Цеков Юрій Іванович (* 1937) — журналіст, письменник, науковець, видавець, громадський діяч.

 Цеков — населений пункт в окрузі Рокицани Плзенського краю, Чехія.